WTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whitianga (Nuova Zelanda)